El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2004 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 65 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Alamodome de San Antonio, Texas. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Connecticut, que lograban su segundo campeonato después del logrado en 1999, derrotando al Instituto Tecnológico de Georgia, que llegaba por primera vez a una final. Emeka Okafor, de los Huskies, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Ronda previa

East Rutherford Regional

Final Regional

St. Louis Regional

Final Regional

Atlanta Regional

Final Regional

Phoenix Regional

Final Regional

Final Four – San Antonio, Texas

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2004
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA